Blackout es un personaje de ficción del universo de Transformers, es un miembro de los Decepticons liderado por Megatron.

Transformers: Generación 1 

Blackout fue un miembro de un equipo de dos combinadores Micromaster. Ellos vinieron con un vehículo de la defensa aérea Gepard que se podrían transformar a una base. Porque Blackout y su compañero Spaceshot regularmente siempre suelen estar juntos y se encuentran entre los Micromasters menos conocidos, su modo alterno es Avión Bombardero B-1 Lancer.

Transformers: Armada 
Blackout es un Minicon relacionado con Demolishor y su modo alterno es un misil móvil de plataforma.

Transformers: Energon 
Blackout es el nombre equivalente de Vortex un miembro de los Combaticons y forma parte del Equipo de Decepticon de Destrucción liderados por Scourge y se transforma en un helicóptero AH-64 Apache. Él junto con sus compañeros forma el brazo derecho del robot Gestalt gigante Maximus (Bruticus).

Transformers (2007) 
Blackout es un miembro de los Decepticons que aterriza en la Tierra, su modo alterno es un Helicóptero Sikorsky MH-53 Pave Low. Su primera aparición fue cuando es escoltado por naves de la base de operaciones estadounidense "SOCCENT" (Comando Central de Operaciones Especiales de Estados Unidos), en Catar. Al aterrizar, se transformó bajo una lluvia de disparos de armas automáticas de los seres humanos conmocionados. Activando sus ametralladoras pesadas y lanzadores de cohetes, Blackout hizo un trabajo rápido de los soldados más cercanos a él, luego desencadenó una ola de choque masiva que mató al resto de las tropas y destrozó sus vehículos y las ventanas de la torre de control de operaciones. Eventualmente, llegó al bunker de operaciones y arrancó el techo para conectar con su servidor y descargar sus archivos en un intento de encontrar información sobre Project: El hombre de hielo. Desafortunadamente, el comandante de la base intervino, cortando la línea dura física del servidor, cortando la conexión de Blackout y frustrando el objetivo principal de su misión.

Sin embargo, Blackout llevó a cabo su segundo objetivo: la destrucción de la base humana. A medida que avanzaba, un soldado humano, Robert Epps, estaba casi aplastado. Instintivamente, el soldado Epps grabó imágenes de Blackout, el Decepticon complaciendo este breve momento de curiosidad mirando directamente al humano. Blackout entonces activó un cañón láser montado en el pecho para eliminarlo de su miseria, pero antes de que pudiera hacerlo, fue golpeado por una granada disparada por otro soldado, y el humano Epps se escapó. Enojado, Blackout lanzó contramedidas de bengala en el cielo para confundir cualquier otro intento de atacarlo, luego expulsó a Scorponok de su espalda y envió a su subordinado para rastrear a los soldados que huían. Blackout volvió entonces su atención y sus armas destruyendo al resto de la base.

Evidentemente, después del ataque, Blackout voló de regreso a los Estados Unidos, ya que estaba en las inmediaciones cuando Frenzy informó del descubrimiento de la ubicación de AllSpark y Starscream ordenó que sus fuerzas se movilizaran. Blackout fue el último en reconocer la orden, luego se reunió a nombre de Megatron, quizás para recordar a Starscream quién era su amo.

Blackout llegó a Mission City justo cuando la batalla final se estaba poniendo en marcha. Megatron ordenó el ataque a los Decepticons, debió de ser música para sus oídos, y siguió los comandos de su amo con todo el corazón. Trató de bloquear el camino de Sam Witwicky mientras intentaba escapar con el AllSpark, antes de que fuera atacado por Ironhide. El Autobot lanzó un automóvil a Blackout, quien disparó su cañón láser para destruir el vehículo y derribar a Ironhide. Él voló delante de Sam, intentando utilizar su arma de rotor para matarlo, pero el ser humano logró esquivar este ataque.

Blackout se retiró de la batalla por unos momentos, pero volvió cuando Optimus Prime y Megatron lucharon. Viendo a su amo bajo ataque, Blackout activó su arma de mano del rotor y se preparó para venir a la defensa de su señor, pero los soldados -incluyendo a los sobrevivientes del ataque de la base SOCCENT- intentaron detenerlo pintándolo con láser dirigido a F-22 Raptor para disparar. Cuando Blackout activó su cañón, notó los rayos láser dirigidos contra él. Subestimando el espíritu de lucha y el deseo de venganza de los humanos, Blackout trató de acabar con ellos hasta que el capitán William Lennox, usando una motocicleta abandonada, lo cargaron y disparó un sabot redondo en su entrepierna (ouch), como F-22 golpeó al Decepticon con Misiles, extinguiendo su chispa.

Los restos de Blackout se vertieron después en lo más profunda del océano,el Abismo Laurentian, junto con sus compañeros Decepticons muertos.

Transformers Animated 
Blackout es un personaje que apareció en la tercera temporada de la serie Transformers Animated, es un homenaje a la versión cinematográfica del 2007 este personaje fue dibujado y diseñado con las mismas características en su modo robot.

Su modo alterno es un Helicóptero Cybertroniano, él es también un Decepticon que posee gran potencial, que puede emitir ondas de choque con los pies que puede demoler y aplastar a sus oponentes.

Blackout apareció en el episodio de la tercera temporada "Teletransportados Parte I", donde es un miembro del Equipo Chaar comandado por Strika junto con Cyclonus y Spittor, este sin embargo no tuvo problemas en acabar con aquellos Autobots que cuidaban el puente espacial que dirigía a Cybertron quien los comandaba era Rodimus Prime quien este fuese acabado por un tóxico venenoso de Oil Slick, Blackout se ha demostrado ser muy eficaz, pero también un poco tonto como querer apagar el Puente Espacial de su grupo tomó durante unos segundos.

Referencias 
 

Personajes de Transformers
Decepticons